Eupetinus är ett släkte av skalbaggar. Eupetinus ingår i familjen glansbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glansbaggar
Eupetinus